Orlow steht für:
 Orlow (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Orlow (Adelsgeschlecht), russische Adelsfamilie
 Orlow (Stadt), Stadt in der Oblast Kirow, Russland
 Orlow-Diamant, Großdiamant
 Orlow-Traber, russische Pferderasse

Siehe auch:
 Orlowa
 Orlov (Begriffsklärung)
 Orloff